Halcyon — род птиц
 Halcyon (песня Orbital)
 Halcyon (альбом Элли Голдинг)
 RDI Halcyon Laserdisc System — домашняя игровая система, разработанная RDI Video Systems в январе 1985 года.